Karangreja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,14), 
 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,31), 
 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,34), 
 Kecamatan Karangreja, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,16, long 107,23), 
 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 108,84), 
 Desa Karangreja (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,63, long 108,53), 

Robotskapade Indonesienförgreningar